Янги́-Ау́л — название населённых пунктов в России:
 Янги-Аул — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Янги-Аул — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Янги-Аул — хутор в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Янги-Аул — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Янгиаул — прежние название села Эдиге Ногайского района Дагестана.

См. также 
 Янаул (значения)